Kiyoshi Hasegawa (1883–1972) – japoński admirał, gubernator generalny Tajwanu
 Kiyoshi Hasegawa (1890–1982) – japoński malarz i drzeworytnik